Имперская почта () — государственный оператор почтовых услуг и телефонии Германии, существовавший начиная с 1871 года и по 1919 год, а также в период Веймарской республики и нацизма.

История 
Основана путём объединения земельных почтовых ведомств — Прусской почты () и др. В 1925 году создала  — холдинг, которому принадлежали национальная государственная радиокомпания  (c 1933 года ), национальная государственная телекомпания  и региональные государственные радиокомпании. В 1947 году в западных землях Германии был создан оператор почтовой и телефонной связи Deutsche Post (далее Deutsche Bundespost). В восточных землях в 1957 году возникла собственная государственная почтовая служба Deutsche Post, которая в 1990 году влилась в Deutsche Post западных земель (к тому времени переименованную в Deutsche Bundespost).

Структура 
Первоначально Имперская почта делилась территориально на Главные почтовые дирекции (Oberpostdirektion):
 Кёнигсберга (Свободное государство Пруссия, Провинция Восточная Пруссия)
 Гумбиннена (Свободное государство Пруссия, Провинция Восточная Пруссия)
 Бреслау (Свободное государство Пруссия, Провинция Нижняя Силезия)
 Лигница (Свободное государство Пруссия, Провинция Нижняя Силезия)
 Оппельна (Свободное государство Пруссия, Провинция Верхняя Силезия)
 Штеттина (Свободное государство Пруссия, Провинция Померания)
 Кёзлина (Свободное государство Пруссия, Провинция Померания)
 Берлина (Свободное государство Пруссия, Большой Берлин)
 Франкфурта-на-Одере (Свободное государство Пруссия, Провинция Бранденбург)
 Потсдама (Свободное государство Пруссия, Провинция Бранденбург)
 Галле (Свободное государство Пруссия, Провинция Саксония)
 Магдебурга (Свободное государство Пруссия, Провинция Саксония)
 Эрфурта (Свободное государство Пруссия, Провинция Саксония)
 Киля (Свободное государство Пруссия, Провинция Шлезвиг-Гольштейн)
 Ганновера (Свободное государство Пруссия, Провинция Ганновер)
 Мюнстера (Свободное государство Пруссия, Провинция Вестфалия)
 Миндена (Свободное государство Пруссия, Провинция Вестфалия)
 Дортумнда (Свободное государство Пруссия, Провинция Вестфалия)
 Дюссельдорфа (Свободное государство Пруссия, Рейнская провинция)
 Кёльна (Свободное государство Пруссия, Рейнская провинция)
 Аахена (Свободное государство Пруссия, Рейнская провинция)
 Кобленца (Свободное государство Пруссия, Рейнская провинция)
 Трира (Свободное государство Пруссия, Рейнская провинция)
 Франкфурта-на-Майне (Свободное государство Пруссия, Провинция Гессен-Нассау)
 Касселя (Свободное государство Пруссия, Провинция Гессен-Нассау)
 Лейпцига (Свободное государство Саксония, Район Лейпциг)
 Дрездена (Свободное государство Саксония, Район Дрезден)
 Хемница (Свободное государство Саксония, Район Цвиккау)
 Шверина (Свободное государство Мекленбург-Шверин)
 Штутгарта (Народное государство Вюртемберга)
 Карлсруе (Республика Баден)
 Констанца (Республика Баден)
 Бремена (Вольный город Бремен)
 Гамбурга (Вольный город Гамбург)
 Дармштадта (Свободное народное государство Гессен)
 Брауншвейга (Свободное государство Брауншвейг)
 Ольденбурга (Свободное государство Ольденбург)
 Мюнхена (Свободное государство Бавария, Район Верхняя Бавария)
 Аугсбурга (Свободное государство Бавария, Район Швабия и Нойбург)
 Бамберга (Свободное государство Бавария, Район Верхняя Франкония)
 Вюрцбурга (Свободное государство Бавария, Район Нижняя Франкония и Ашаффенбург)
 Ландсхута (Свободное государство Бавария, Район Нижняя Бавария)
 Нюрнберга (Свободное государство Бавария, Район Средняя Франкония)
 Регенсбурга (Свободное государство Бавария, Район Пфальц и Регенсбург)
 Шпайера (Свободное государство Бавария, Район Пфальц)

Управление 
Возглавлялась непосредственно Имперским министром почтовых дел (Reichsminister für das Postwesen) и советом директоров (Verwaltungsrat).

См. также 

Почта Германии
Исторические почтовые организации и компании
Организации Германии
Государственные организации Германии